Harbil – comune dell'Algeria
Harbil – comune rurale del Marocco